Il Torneo di Viareggio 1984 è stata la trentaseiesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata il Torino per la prima volta nella sua storia.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  9 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
Squadre africane
 
Squadre americane
  Santiago -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in 4 giorni all'italiana. Le due prime classificate di ogni girone si classificano ai quarti di finale.

Fase a Gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1984
Torneo di Viareggio